Список історичних населених місць Дніпропетровської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Дніпропетровська область
Списки:Списки історичних населених місць України
Населені пункти Дніпропетровської області
Історія Дніпропетровської області
Культура Дніпропетровської області